«Вильярреал B» () — испанский футбольный клуб из одноимённого города, в провинции Кастельон в автономном сообществе Валенсия, резервная команда клуба «Вильярреал». Клуб основан в 1999 году, гостей принимает на стадионе «Сьюдад Депортива». Заняв в сезоне 2008/09 2-ое место Группе III Сегунды B «Вильярреал B» впервые в своей истории добился права выступать в Сегунде. Из-за вылета «Вильярреала» из Примеры, с сезона 2012/13 «Вильярреал Б» выступает в Сегунде B Группе III.

Текущий состав

Статистика сезонов 
 Сегунда — 3 сезона
 Сегунда Б — 6 сезонов
 Терсера — 4 сезона
 Региональные лиги — 4 сезона

Достижения 
 Терсера
 Победитель: 2005/06

Известные игроки 
  Марко Рубен
  Санти Касорла
  Кико
  Джефферсон Монтеро
  Поркар Лукас
  Антон Швец

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Испании
ФК «Вильярреал»